Seneca megye (New York)
Seneca megye (Ohio)